Весенний кубок Санкт-Петербурга по футболу 1912 стал V из проводимых Санкт-Петербургской футбол-лигой (ПФЛ) первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем и обладателем кубка «Спорта» впервые стал клуб «Унитас».

Организация и проведение турнира 

В начале 1912 года с избранием на общем собрании нового Комитета ПФЛ (вместо ранее существовавшего временного так называемого «Соединительного комитета») был завершён начатый в прошлом сезоне процесс воссоединения всех футбольных клубов под эгидой Петербургской футбол-лиги. Число участников снова ставшего единым для всех команд Весеннего кубка было существенно увеличено за счёт допуска минорных (младших) команд клубов.

Календарь кубка был выработан 27 апреля на собрании Комитета ПФЛ и опубликован спустя два дня. Всего участвовали 32 команды, представлявшие все 15 входящих в Петербургскую футбол-лигу клубов

 «Унитас» (3 команды)
 «Спорт» (3 команды)
 «Коломяги» (3 команды)
 «Меркур» (3 команды)
 «Кречет» (3 команды)
 «Русско-Азиатский банк» (3 команды)
 «Нарва» (2 команды)
 «Нева» (2 команды)
 «Никольский» (2 команды)
 «Петровский» (2 команды)
 «Триумф» (2 команды)
 «Невский»
 «Павловск»
 «Националы»
 «Кениг»

Ход турнира 
Турнир стартовал 6 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15 минут), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

Громоздкий и явно перегруженный откровенно слабыми участниками турнир (так, в матче первого круга «Унитас» установил рекорд официальных матчей под эгидой ПФЛ, забив 30 безответных мячей третьей команде «Кречета») не предполагал, тем не менее, особой интриги — в финале анонсировалось очередное противостояние «Унитаса» и «Спорта». Шансы «Коломяг» и действующего обладателя кубка Макферсона «Меркура» расценивались невысоко; могли преподнести сюрприз британские «Нева» и «Невский».

Ход турнира в целом подтверждал прогнозы — «Унитас» уверенно вышел в полуфинал, победив в трех предварительных матчах с общим счётом 45:2 (в том числе в 1/4 финала был со счётом 8:1 разгромлен «Меркур»); матчи «Спорта» были более упорны (на его счету «только» 22 мяча), выход в полуфинал он оформил после достаточно напряжённой победы над «Невой» — 2:1. Зато матчи завершающей стадии выдались весьма интересными: вначале «Унитас» только за счёт весьма спорного гола сумел победить неожиданно пробившийся в полуфинал второй состав «Нарвы», а затем фаворит «Спорт» и вовсе уступил «Коломягам», уверенно контролировавшим ход всего матча. Коломяжцы вели 2:0 и в финале до 70 минуты, но затем ведомые Василием Бутусовым футболисты из Удельной сумели переломить ход встречи и в течение нескольких минут сравнять счёт. В развязке встречи «Унитасу» вновь улыбнулась удача — решающий гол за 3 минуты до конца основного времени был забит после розыгрыша свободного удара из пределов штрафной, назначенного за хождение с мячом в руках вратаря коломяжцев Эриха Шюмана.

Турнирная сетка

Матчи

Финал

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1912 год в Санкт-Петербурге